Argana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica arborea.